Dedebit F.C. – etiopski klub piłkarski z siedzibą w Addis Abebie, występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej tego kraju.

Sukcesy 
 1-krotny mistrz Etiopii: 2013.
 1-krotny zdobywca Pucharu Etiopii: 2010.

Przypisy

Bibliografia 
  
 
 Profil klubu w zerozero.pt 

Etiopskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1998
Addis Abeba